Port lotniczy Moskwa-Domodiedowo – (kod IATA: DME)
 Port lotniczy Moskwa-Szeremietiewo –  (kod IATA: SVO)
 Port lotniczy Moskwa-Wnukowo – (kod IATA: VKO)
Łącznie wszystkie trzy lotniska oznaczane są kodem MOW.